Il singolare del torneo di tennis Ponte Vedra Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jean-Philippe Fleurian che ha battuto in finale Maurice Ruah 7-6, 3-6, 6-2.

Teste di serie

 Jean-Philippe Fleurian (Campione)
 David Witt (primo turno)
 Nicolás Pereira (primo turno)
 Alex O'Brien (quarti di finale)

 Laurence Tieleman (primo turno)
 Jared Palmer (semifinali)
 Richard Matuszewski (secondo turno)
 Chris Garner (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ponte Vedra Challenger 1993